Lawrentieff ist der Familienname folgender Personen:

 Michail Alexejewitsch Lawrentjew (1900–1980), russischer Mathematiker und Physiker
 Michail Michailowitsch Lawrentjew (1932–2010), russischer Mathematiker 

Siehe auch:
 Fortsetzungssatz von Lavrentieff